Giuseppe Picella (n. 1945) – ex calciatore italiano
 Nicola Picella (1911-1976) – funzionario italiano